Ogrodzieniec est le nom de deux villages polonais :
 Ogrodzieniec ( : Bonerburg)  dans la voïvodie de Silésie, et la gmina dont il est le siège ;
 Ogrodzieniec ( : Neudeck) dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.